Нео — главный герой серии «Матрица»
 Нео — псевдоним латвийского хакера.
 Нео, Аугуст (1908—1982) — эстонский борец, призёр Олимпийских игр в Берлине (1936) как в вольной, так и в греко-римской борьбе.
 Нео, Тесса (род. 1997) — сингапурский стрелок.
 Нео Бэн Сян (род. 1961) — сингапурский баскетбольный тренер.
 Нео Чжи Ши (род. 1985) — сингапурская легкоатлетка.
 нео- — приставка, произошедшая от , означающего новый.

См. также 
 Неологизм
 Неотения
 Неон
 Неофит
 Неолит
 Нэо (neo)
 NEO
 Нью